Алмаз - звичайно безбарвний прозорий мінерал класу самородних неметалів, тверда кристалічна кубічна форма вуглецю.
 Алмазбек — киргизьке чоловіче ім'я.
 Програма «Алмаз» - серія радянських військових орбітальних станцій розроблених ЦКБМ для завдань Міністерства Оборони.
 Алмаз (платформа) - пасажирська зупинна залізнична платформа Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці.
 Алмаз (крейсер) - крейсер II-го рангу, гідрокрейсер Чорноморського флоту.
 Алмаз (кінотеатр) — кінотеатр в Києві.
 Алмаз (спецпідрозділ) — спецпідрозділ по боротьбі з тероризмом, Білорусь.
 Алмаз (НВО) — науково-виробниче об'єднання по розробці і випуску ракетної зброї для ППО, Росія.
 Алмаз-Антей — російський концерн, розробляє і випускає озброєння протиповітряної оборони.
 "Алмаз" (вугільний пласт) — вугільний пласт на Донбасі, перший пласт, з якого почався вмдобуток вугілля на шахтах м. Ровеньки